Luigi Castiglioni ist der Name folgender Personen:

* Luigi Castiglioni (Forschungsreisender) (1757–1832), italienischer Forschungsreisender 
 Luigi Castiglioni (Philologe) (1882–1965), italienischer Klassischer Philologe 
 Luigi Castiglioni (Maler) (1936–2003), italienischer Maler und Grafiker 

Siehe auch:
 Luigi Castiglione